La Federation Cup 1987 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 25ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 41 nazionali. Il World Group si è giocato al Hollyburn Country Club di Vancouver in Canada dal 26 luglio al 2 agosto e la finale ed è stata vinta dalla Germania dell'Ovest che ha battuto gli Stati Uniti.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati al Hollyburn Country Club di Vancouver in Canada, su campi in cemento.

Le squadre vincenti avanzano al Tabellone principale, le perdenti giocano le qualificazioni al turno di consolazione.

Tabellone principale

Le squadre perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione

Finale

Turni di consolazioni

Collegamenti esterni